Jan z Wierzbna (zm. po 1266) – kasztelan ryczyński i wrocławski, ojciec biskupa wrocławskiego Henryka
 Jan z Wierzbna (zm. 1319-1324) – kanonik i dziekan wrocławski, brat biskupa wrocławskiego Henryka